Arki może dotyczyć: 
 Arki – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Arki – grecka wyspa na Morzu Egejskim w archipelagu Dodekanezu